Superettan 2006 spelades 14 april-21 oktober 2006. Serien vanns av Trelleborgs FF på 66 poäng. På andra plats, och därmed liksom ettan direktkvalficicerade för spel i Allsvenskan 2007, slutade Örebro SK på 58 poäng och på kvalplats IF Brommapojkarna med 57 poäng.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Uppflyttningskval

IF Brommapojkarna till Allsvenskan 2007.
NedflyttningskvalIK Sirius och Bunkeflo IF till Superettan 2007''

Övrigt
Förändringar inför 2007:
 Trelleborg, Örebro och IF Brommapojkarna är klara för Allsvenskan 2007.
 Assyriska FF, Väsby United, Umeå FC och Qviding åker ur Superettan.
 Nykomlingar i Superettan 2007:
 Från Division 1, 2006: IK Sirius, Bunkeflo IF, Enköpings SK och IF Sylvia.
 Från Allsvenskan 2006: Östers IF, Örgryte IS och BK Häcken.

Externa länkar 
 Aktuell och utförligare tabell Superettan (SvenskFotboll.se)

Fotboll i Sverige 2006
Fotbollssäsongen 2006
2006